Рома Максима (), до 2013 года Джиро дель Лацио () — шоссейная однодневная велогонка, с 1933 по 2014 год проводившаяся в Италии по дорогам области Лацио. С 2005 года входила в календарь UCI Europe Tour.

История 
Первый выпуск гонки состоялся в 1933 году. До 1939 года гонка проводилась в формате многодневки.

В 1937, 1941, 1959 и 1966 годах Джиро дель Лацио была национальным чемпионатом Италии.

В годы фашистского режима названия гонка менялись: в 1940 и 1941 гг. — Гран-при Рима (), в 1945 — Тур четырёх провинций (). В 1949 году были оспорены сразу две отдельных гонки: однодневная — Трофео Коро Спорт (), выигранная Аннибале Бразолой, и многодневная, выигранная Лучано Фрозини. В следующем году гонка не была организована.

В 1957 году Джиро дель Лацио проводилась в формате индивидуальной раздельной гонки длиной 116 км, а в 1958 году разыгрывалась победа в индивидуальной разделке и командной. В начале XXI века, после четырехлетнего перерыва с 2009 по 2012 год, гонка ненадолго была возрождена под названием Рома Максима. Время проведения было перенесено с сентября на март.

Призёры 

В 1937, 1941, 1959 и 1966 годах гонка проводилась как национальный чемпионат Италии.
В 1945 и 1949 годах были организованны по два выпуска гонки: однодневная гонка и многодневная.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Рома Максима на FirstCycling 
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1933 года
Спортивные соревнования в Лацио
Исчезли в 2014 году